Raranimus es un género extinto de terápsido que existió durante el periodo Pérmico Medio. Fue descrito en 2009 a partir de un cráneo en 1998 en la localidad de Dashankou en la formación Xidagou, afloramiento de las montañas Qilian de Gansu, China. El género es el más basal conocido del orden parafilético Therapsida, del cual desciende la clase Mammalia.

Descripción 

Raranimus comparte una serie de características con los terápsidos más avanzados y sus ancestros esfenacodóntidos. Los dientes sugieren un estilo de vida carnívoro, con incisivos curvos y los caninos secundarios aserrados en su borde posterior. Los incisivos son morfológicamente similares a los observados en los teriodontos. La presencia de dos caninos comprimidos linguo-labialmente es un carácter distintivo de Raranimus. La presencia de dos caninos funcionales es característico de los esfenacodóntidos y es un carácter que no está presente en otros terápsidos diferentes a Rananimus. Sin embargo, los dientes menos fuertes es propia de terápsidos, comparado con la contextura más fuerte en los esfenacodóntidos. Los precaninos son pequeños y aserrados en su cara anterior, similares a los observados en Dimetrodon y Tetraceratops.

En la región palatina del cráneo, e proceso anterior del vomer vomer cubre ventralmente el premaxilar en el margen anterior de la coana. Ese solapamiento es observado también en dinocefalos. Sin embargo, a diferencia de otros terápsidos, la coana es corta y se extiende solamente desde el nivel del cuarto incisivo hacia atrás, hasta el primer canino.

Filogenia 
De acuerdo al análisis filogenético realizado junto a su descripción inicial, Raranimus se considera el terápsido más basal. Existe controversia si en realidad Tetraceratops, se trata de un terápsido o un pelicosaurio. Si se trata de un terápsido, como se ha propuesto recientemente, podría convertirse en el más basal que se conoce, siendo más antiguo por algunos millones de años. Sin embargo, estudios posteriores has cuestionado la ubicación de Tetraceratops dentro de Therapsida y en 2009los análisis basados en Raranimus ubica el género fuera de este clado.

Raranimus se encontró en estratos que fueron depositados durante los inicios del Roadiense, etapa del Pérmico Medio. Los esfenacodóntidos fueron más abundantes antes del Roadiano en el Pérmico Inferior, aún los terápsidos no se habían diversificado hasta el límite entre el Roadiano y el Wordiense. Esto deja un espacio morfológico y temporal en el registro fósil durante el cual el origen de terápsidos debe haber ocurrido, llamada extinción de Olson.

Con la ausencia general de restos de terápsidos durante la extinción de Olson, se han expuesto diferentes hipótesis con el objeto de explicar el origen del grupo y su diversificación inicial. Una teoría sugiere que los terápsidos se diversificaron rápidamente por medio de una rápida apomorfia en algún momento durante la brecha, mientras que otros proponen que los terápsidos evolucionaron gradualmente en el curso de 35 millones de años. Solo recientemente se han encontrado restos de terápsidos basales como Raranimus en China que existieron durante la extinción de Olson. Otros que se sabe existieron durante esta brecha incluye a Sinophoneus y Stenocybus.

A continuación en un cladograma modificado por Liu et al., en 2009 resaltando las interrelaciones filogenéticas de Raranimus con los terápsidos que existieron en la brecha de Olson:

Referencias 

Therapsida